Sachdev ist der Familienname folgender Personen:

 Achala Sachdev (1920–2012), indische Schauspielerin
 Mulk Raj Sachdev (1903–1964), indischer Politiker
 Padma Sachdev (1940–2021), indische Dichterin und Autorin
 Priya Sachdev (* 1986), indisches Model und Schauspielerin
 Rajeshwari Sachdev (* 1975), indische Schauspielerin
 Subir Sachdev (* 1961), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Tania Sachdev (* 1986), indische Schachmeisterin